

Patronyme 

 Georgina Hermitage (1989-), athlète paralympique britannique

Toponyme

Canada 
 Hermitage, ville canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.

États-Unis 
 Hermitage, municipalité de l’Arkansas ;
 Hermitage, municipalité du Missouri ;
 Hermitage, localité de Pennsylvanie.

France 
 L'Hermitage, commune française d’Ille-et-Vilaine ;
 L'Hermitage, plage française située dans l’ouest de La Réunion ;
 Tain-l'Hermitage, commune française de la Drôme ;
 Crozes-Hermitage, commune française de la Drôme ;
 Château-l'Hermitage, commune française de la Sarthe ;
 Plœuc-l'Hermitage, commune française des Côtes-d'Armor résultant de la fusion, en 2016, de Plœuc-sur-Lié et de L'Hermitage-Lorge.

Pays-Bas 
 Hermitage Amsterdam, dépendance du musée de l'Ermitage à Amsterdam.

Royaume-Uni 
 Hermitage, village anglais situé dans le Berkshire.

Suisse 
 Fondation de l'Hermitage, musée suisse de Lausanne.

Bâtiments 
 L'Hermitage Hotel, hôtel américain situé à Nashville, dans le Tennessee ;
 Hermitage Barrière, grand hôtel français situé de La Baule-Escoublac ;
 Hermitage Plaza, projet de tours jumelles français à La Défense.

Vins 
 Hermitage, vin AOC de la vallée du Rhône ;
 Crozes-hermitage, vin AOC de la vallée du Rhône ;